Sulkowski bezeichnet:

 Palais Flemming-Sulkowski, ein barockes Stadtpalais in Dresden
 Sulkowski-Ozier, ein Flechtmuster-Reliefdekor auf Meißener Porzellan

Siehe auch:

 Sułkowski
 Sulkovsky
 Sulkowsky